Um Dia a Mais (álbum de Novo Som)
Um Dia a Mais (álbum de Tanlan)

Desambiguação